Влади́мир Васи́льевич Григо́рьев:
 Григорьев, Владимир Васильевич (1830—1901) — русский педагог, директор Московского учительского института.
 Григорьев, Владимир Васильевич (1934—1999) — советский и российский писатель-фантаст.